Instytut Tarnogórski – organizacja działająca od 1993 w Tarnowskich Górach:
 Instytut Tarnogórski i Muzeum – towarzystwo naukowe (zał. 1999),
 Instytut Tarnogórski – Placówka Naukowo-Badawcza (zał. 1993) – jednostka naukowa (1993–1999), od 1999 jednostka organizacyjna Instytutu Tarnogórskiego i Muzeum,
 Muzeum Instytutu Tarnogórskiego – muzeum (zał. 1997 przy Instytucie Tarnogórskim), od 1999 jednostka organizacyjna Instytutu Tarnogórskiego i Muzeum,
 Wydawnictwo Instytutu Tarnogórskiego i Muzeum – wydawnictwo (zał. 1993 jako Wydawnictwo Instytutu Tarnogórskiego), będące częścią Instytutu Tarnogórskiego i Muzeum.